

Patronyme 

 Jacques Mézard (1947), homme politique français ;
 Jean Mézard (1904-1997), homme politique français ;
 Marc Mézard (1957), physicien français.

Lien externe 

 

Homonymie de patronyme